Гу́дленд () — англоязычная фамилия и топоним.

Фамилия 
 Гудленд, Джефф (род. 1955) — американский кёрлингист.

Топоним 
 Гудленд (Флорида) — статистически обособленная местность, расположенная в округе Колйер (штат Флорида, США)
 Гудленд (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Айтаска, Миннесота, США.
 Гудленд (Мичиган) — тауншип в округе Лапир, Мичиган, США.